Футза́л — официальное название двух командных видов спорта с мячом:
 Futsal (FIFA) — вид спорта, соревнования по которому проводятся под эгидой ФИФА. В России этот вид спорта иногда называют мини-футболом.
 Futsal (AMF) — вид спорта, соревнования по которому проводятся под эгидой AMF. Этот вид спорта исторически назывался футзалом и был создан раньше мини-футбола ФИФА. Иногда этот вид спорта называют футболом в залах.